Las Lomas (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Las Lomas (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Ranchitos Las Lomas, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Las Lomas (Olocau del Rei), masia a Olocau del Rei (els Ports) GEC